Les Championnats du monde de squash masculin 2012 est l'édition 2012 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha au Qatar du 7 au 14 décembre 2012. L'Égyptien Ramy Ashour remporte le tournoi pour la deuxième fois face à Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points pour le classement 
En 2012, la dotation était de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 2012
 Championnats du monde de squash
 Saison 2012 de la PSA

2012
Squash masculin
Squash masculin 2012
Monde masculin 2012
Monde masculin
Sport au Qatar en 2012
Sport en décembre 2012